El término Big Ones puede referirse a:

Música 
 Big Ones (1994), álbum recopilatorio de la banda estadounidense Aerosmith.
 Big Ones (1989), álbum de estudio de la banda canadiense Loverboy.